Pojem „Pohoří“ či „pohoří“ je nejednoznačný a může mít více významů:

Geografický pojem:

 Pohoří, skupina hor (horstvo)

Jméno obce:
 Pohoří (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Pohoří (železniční zastávka) – železniční zastávka v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Pohoří (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Pohoří (Polsko) (Pogórze) – obec v polské části Těšínska
Jméno části obce:
 Pohoří (Pluhův Žďár) – část obce Pluhův Žďár v okrese Jindřichův Hradec
 Pohoří (Plánice) – část obce Plánice v okrese Klatovy
 Pohoří (Mišovice) – část obce Mišovice v okrese Písek
 Pohoří (Stružinec) – část obce Stružinec v okrese Semily
 Pohoří (Jistebnice) – část obce Jistebnice v okrese Tábor
 Pohoří (Olešnice) – část obce Olešnice v okrese Semily
 Pohoří (Malečov), Pohoří u Malečova – část obce Malečov v okrese Ústí nad Labem
Součást jména části obce:

 Pohoří na Šumavě – část obce Pohorská Ves v okrese Český Krumlov

Externí odkazy